Лемковина — Лемківщина
 «Лемковина» — аматорська хорова капела

Примітки